Чемпионат Европы по кёрлингу 1989 года состоялся в городе Энгельберг (Швейцария) с 5 по 9 декабря 1989 года как для мужских, так и для женских команд. В мужском и женском турнирах приняло участие 14 мужских и 13 женских команд.

В мужском турнире чемпионом Европы стала (в 5-й раз в своей истории) сборная Шотландии, победив в финале сборную Норвегии; третье место заняла сборная ФРГ.

В женском турнире чемпионом Европы стала (в 4-й раз в своей истории) сборная ФРГ, победив в финале сборную Швейцарии; третье место заняла сборная Швеции.

Мужчины

Итоговая классификация

Женщины

Итоговая классификация

Примечания 

1989
Международные соревнования по кёрлингу в Швейцарии
Спорт в Швейцарии в 1989 году
Декабрь 1989 года
Международные спортивные соревнования в Энгельберге
Чемпионаты Европы в 1989 году
Чемпионаты Европы в Швейцарии